Malý Bobeš může být:

 Malý Bobeš (kniha), román pro mládež se sociální tematikou Josefa Věromíra Plevy z roku 1931
 Malý Bobeš (film), český film režiséra Jana Valáška z roku 1961
 Malý Bobeš ve městě, český film režiséra Jana Valáška z roku 1962

Podobné názvy 
 Němý Bobeš – divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana z roku 1971